

Hydronyme 
 LAnglin est une rivière française, qui coule dans les départements de la Creuse, de l'Indre et de la Vienne, en régions Nouvelle-Aquitaine et Centre-Val de Loire. C'est un affluent de la Gartempe, donc un sous-affluent de la Loire par la Creuse et la Vienne.

Toponymes 
 Angles-sur-l'Anglin est une commune du centre-ouest de la France, située dans le département de la Vienne  en région Poitou-Charentes.
 La Châtre-Langlin est une commune française située dans le département de l'Indre, en région Centre-Val de Loire.

Patronymes 
 John William Anglin, né le , est un criminel américain qui s'échappa de la prison d'Alcatraz avec son frère Clarence et Frank Morris la nuit du .
 Clarence Anglin, né le  à Donalsonville (Géorgie, États-Unis) et présumé mort le , est un criminel incarcéré à la prison d'Alcatraz dont il s'échappa en 1962 avec son frère John Anglin et Frank Morris.

Voir aussi